Mužská dvouhra Open 13 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do singlové soutěže marseillského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Paláci sportů nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájce titulu Andrej Rubljov zvolil start na souběžně hraném Qatar ExxonMobil Open v Dauhá, kde jej ve čtvrtfinále vyřadil Lehečka.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Polák Hubert Hurkacz, jenž ve finále zdolal Francouze Benjamina Bonziho po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Ve druhém z nich odvrátil za stavu gamů 5–6 tři setboly. V probíhající sezóně si jedenáctý muž žebříčku připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour a pátý z tvrdého povrchu. Bodový zisk posunul Bonziho na žebříčku o patnáct míst výše na 45. příčku, tři pozice za kariérním maximem.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2023
ATP Tour 2023